Аямонте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Оксиденталь. Занимает площадь 142 км². Население — 20 597 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Муниципалитет Аямонте состоит из городской части: районов Баррио де ла Вилья, Баррио де лос Маринерос или Федерико Майо, Баррио де ла Рибера, Салон Санта Гадеа, а также прилегающих посёлков: Посо дель Камино, Коста Эсури, Исла Канела и Пунта дель Мораль.

На противоположном, португальском, берегу Гвадианы расположены города Вила-Реал-де-Санту-Антониу и Каштру-Маринь, которые вместе с Аямонте составляют современную трансграничную агломерацию — еврогород Гвадиана (Eurociudad Guadiana — исп., Eurocidade Guadiana — порт.).

История 
Благодаря своему стратегическому положению, в устье реки Гвадианы на границе с португальской провинцией Алгарве, Аямонте всегда играл важную роль в исторических взаимоотношениях между Испанией и Португалией.

Первые поселения в этом районе возникли ещё в доисторические времена, а письменные упоминания об Аямонте относятся ко временам Римской империи. Тогда этот регион именовался Эсури, по латинскому названию города Каштру-Маринь (Португалия). Неподалёку от пригородного посёлка Пунта дель Мораль находится памятник-раскопки: семейный склеп римской эпохи.

Культура и туризм 
Кроме этого, в городе и окрестностях имеется множество других исторических памятников, монументов и туристических мест. Это муниципальный музей и выставочный зал Каза Гранде, театр и кинотеатр Карденио, музей истории религии, музей Молино Пинтадо, руины замка Аямонте, средневековая морская сторожевая башня, кафедральный собор и даже небольшой зоопарк.

Вместо демонтированной около 30 лет назад железной дороги обустроена велосипедная дорожка, которая тянется 50 км по живописным и заповедным местам до центра провинции — Уэльвы.

Город окружён заповедной зоной, где в течение всего года можно наблюдать различные виды экзотических перелётных птиц, например, фламинго.

Население

Экономика, транспорт 
Местоположение Аямонте, в отличие от соседних поселений с сельскохозяйственной направленностью, исторически определило основу его экономического развития — это был типичный рыбацкий городок, где имеется порт для небольших и средних судов, несколько рыбоперерабатывающих предприятий и довольно крупная ферма по выращиванию моллюсков.

Строительство пограничного моста через Гвадиану позволило значительно упростить доступ к крупному международному аэропорту Фару (Португалия).

Кроме того, между Аямонте и Вила-Реал-де-Санту-Антониу регулярно курсирует паром. Центральную часть города с пляжными посёлками Исла Канела и Пунта дель Мораль связывает автобусный маршрут. В другие населённые пункты Испании и Португалии также можно добраться с помощью пригородного и междугороднего автобусного сообщения.

В городе имеется три удобных стоянки для яхт (марины): в самом городе, в Коста Эсури и в Пунта дель Мораль.

Современность 
В настоящее время город приобретает популярность как круглогодичный морской курорт и с каждым годом привлекает всё больше туристов и жителей северных стран, желающих в нём поселиться.

Этому способствует не только развитие транспортной сети, но и особый микроклимат города. Течение Гвадианы отгораживает пляжную зону Аямонте от влияния холодных вод Атлантики и образует обширное мелководье, где доминирует относительно тёплое течение из Средиземного моря, проходящее через Гибралтарский пролив. Благодаря этому на золотистых песчаных пляжах Исла Канела и Пунта дель Мораль практически в течение всего года нет волн, а температура воды держится в пределах +23—26 ºС, кроме января, когда она опускается до +18 °C. Количество солнечных дней в году — примерно 320.

В Аямонте и Коста Эсури созданы удобные поля для гольфа. Имеются школы кайт-серфинга, гребли на байдарках и других видов водного, и не только, спорта.

Фотографии

Примечания

Видео 
Ayamonte: un paraiso al sur del sur

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayamonte Webcam
 Ayamonte — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Web del ayuntamiento
 Portal turístico de la ciudad
 Portal de la ciudad

Города Уэльвы
Муниципалитеты Уэльвы